

Сецехув — гміна в Козеницькому повіті Мазовецького воєводства
 Сецехув — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Сецехув — село в гміні Сецехув Козеницького повіту Мазовецького воєводства